Scottish League steht für:

 Scottish Football League, schottische Fußballliga

schottische Eishockeyligen:
 Scottish National League seit 1998
 Scottish National League (1932–1954)
 Scottish National League (1981–1982)